Kastorf steht für:
 die Gemeinde Kastorf, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Kastorf (Knorrendorf), Ortsteil von Knorrendorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Kastorf (Milow), Ortsteil von Milow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch
 Kasdorf (Begriffsklärung)
 Castorf